Stoodt ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Stoodt (1927–2015), deutscher evangelischer Theologe 
 Hans Christoph Stoodt, deutscher evangelischer Theologe
 Susanne Stoodt, deutsche Geigerin, Professorin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt